

Musica
 Unter uns – album del cantante olandese Herman van Veen del 1977

Televisione
 Unter uns – soap opera tedesca
 Unter uns - Geschichten aus dem Leben – talk show tedesco